Brajkovići est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Brajkovići, un village situé dans la municipalité de Foča et dans la République serbe de Bosnie ;
Brajkovići, un village situé dans la municipalité de Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Brajkovići, une localité située dans la municipalité de Kanfanar, comitat d'Istrie ;
Brajkovići, une localité située dans la municipalité de Pazin, comitat d'Istrie ;
en Serbie
Brajkovići, un village situé dans la municipalité de Kosjerić, district de Zlatibor.